Мустафин, Марат:
 Мустафин, Марат Фяридьевич (род. 1971) — советский и российский футболист; тренер.
 Мустафин, Марат Каримович (род. 1952) — аким города Аркалык  (1993—1996).